Dreyfus puede hacer referencia a :

Personas 
 Alfred Dreyfus (1859–1935), militar francés conocido por el Caso Dreyfus.
 Auguste Dreyfus (1827-1897), empresario y banquero francés de origen judío.
 Francis Dreyfus (1940-2010), empresario y productor musical francés, fundador del sello discográfico independiente Disques Dreyfus.
 Hubert Dreyfus o Hubert Lederer Dreyfus (1929-2017), filósofo estadounidense.
 Jean-Claude Dreyfus (1946-), actor francés.
 Julia Louis-Dreyfus (1961-), actriz estadounidense.
 Julie Dreyfus (1966-), actriz francesa, hija del empresario y productor musical francés Francis Dreyfus.
 Louis G. Dreyfus, embajador de Estados Unidos
 Mathieu Dreyfus (1857-1930), escritor e industrial francés, hermano mayor de Alfred Dreyfus
 Pablo Dreyfus (1969-2009), experto en armas y en lucha contra el crimen organizado de nacionalidad argentina.
 Philippe Dreyfus (1925-), pionero de la informática de origen francés.
 Robert Louis-Dreyfus (1946-), hombre de negocios suizo de origen francés.

Justicia 
 Caso Dreyfus, caso judicial de neto corte antisemita.

Empresas 
 Grupo Louis-Dreyfus, conglomerado multinacional francés que se dedica principalmente al procesamiento y comercialización de bienes de consumo agrícolas, petrolíferos y energéticos.

Comercio 
 Contrato Dreyfus, acuerdo comercial firmado en París el 5 de julio de 1869, entre el Estado peruano y la Casa Dreyfus & Hnos, referente a la transacción de dos millones de toneladas de guano de islas.

Música, sellos discográficos 
 Disques Dreyfus, sello discográfico independiente francés fundado por Francis Dreyfus, que inicialmente se llamó Disques Motors.

Arquitectura, edificios 
 Edificio Dreyfus, edificio de oficinas de estilo academicista francés, ubicado en la Avenida Corrientes, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, Argentina.